Fehrbach ist ein geographischer Name:

 Fehrbach, Stadtteil des kreisfreien Pirmasens, Rheinland-Pfalz
 Fehrbach (Blümelsbach), rechter Zufluss des Blümelsbachs bei Hengsberg, Stadt Pirmasens, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Feerbach, linker Zufluss des Vilterser-Wangser-Kanals (zum Alpenrhein) bei Wangs, Gemeinde Vilters-Wangs, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen
 Fehrbachgraben, rechter Zufluss des Feuerbachs (zum Oberrhein) nach dem Badhof von Holzen, Stadt Kandern, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Ferbach